Драгутин Томашевич (; 20 апреля 1890 — октябрь 1915) — сербский легкоатлет, бегун на длинные дистанции. Участник Олимпийских игр в Стокгольме.

Биография 
Драгутин Томашевич родился в 1890 году в деревне Быстрица недалеко от города Петровац-на-Млави в семье торговцев. В пятнадцатилетнем возрасте он отправился в Белград для получения образования, чтобы в дальнейшем продолжить семейный бизнес. Однако в сербской столице он увлёкся спортом и участвовал во многих турнирах по гимнастике и лёгкой атлетике, организованных Олимпийским клубом Сербии.

В 1909 году Томашевич бросил вызов поезду. Он стартовал с железнодорожной станции Пожаревац и пробежал около 40 километров до Петровца-на-Млави. На несколько минут он опередил поезд, шедший по тому же маршруту, и ожидал его прибытия на вокзале.

После столь впечатляющего результата Драгутин сосредоточился на стайерском беге и в 1911 году на соревнованиях в Белграде пробежал марафон за 2 часа 52 минуты, выполнив квалификационный норматив, необходимый для участия в Олимпиаде.

В Стокгольме Королевство Сербия впервые в истории участвовало в Олимпиаде. В составе делегации было всего два спортсмена (оба легкоатлеты), а знаменосцем сборной на церемонии открытия Игр стал именно Томашевич.

Участие Томашевича в олимпийском марафоне оказалось непростым. За день до старта его пытались отравить, однако этому помешал один из официантов. После старта марафона серб был сбит с трассы тремя неизвестными, но несмотря на полученную при этом травму ноги продолжил забег. В официальных олимпийских отчётах указано, что Томашевич не смог закончить марафон, однако второй член олимпийской сборной Душан Милоевич утверждал, что Драгутин финишировал на 37-м месте, показав время 2 часа и 47 минут.

После Игр в Стокгольме Томашевич продолжил спортивную карьеру, готовился к участию в берлинской Олимпиаде 1916 года, но начавшаяся Первая мировая война помешала этим планам. Будучи солдатом сербской армии, Драгутин с первых дней войны находился на фронте. В октябре 1915 года в районе Пожареваца он был смертельно ранен в бою. Был похоронен в родной деревне .

В городе Петровац-на-Млави Томашевичу был открыт памятник, регулярно проводятся легкоатлетические соревнования памяти Драгутина Томашевича ()

Примечания

Ссылки 
 

Бегуны на длинные дистанции Сербии
Марафонцы
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1912 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 1912 года
Погибшие в Первую мировую войну